Hüttl ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Julius Hüttl (1923–2018), deutscher Manager
 Anton Ludwig Hüttl, Jesuit und Missionar in Mexiko
 Ludwig Hüttl (1945–2018), deutscher Historiker
 Reinhard Hüttl (* 1957), deutscher Bodenkundler und Wissenschaftsmanager
 Tina Hüttl (* 1976), deutsche Journalistin
 Winfried Hüttl (* 1954), deutscher Ökonom und Politiker (FDP)